

Patronyme 

 Lily Dougall (1858-1923), écrivaine et féministe canadienne ;
 Nicolas Dougall (né en 1992), coureur cycliste sud-africain ;
 Sean Dougall (né en 1989), joueur de rugby à XV irlandais.

Biologie 
 Sterne de Dougall (Sterna dougallii), espèce d'oiseaux marins migrateurs de la famille des Laridae.